Agnese Virgillito (1977) – giornalista e scrittrice italiana
Michelangelo Virgillito (1901-1977) – imprenditore e filantropo italiano
Rina Sara Virgillito (1916-1996) – poetessa, saggista e traduttrice italiana